Der Turnwettkampf am Stufenbarren der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 25. Juli und am 1. August 2021 im Ariake Gymnastics Centre statt.

Im Qualifikationswettbewerb am 25. Juli 2021 hatten sich acht Turnerinnen für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah jedoch vor, dass nur zwei Athletinnen pro Nation im Finale antreten durften. Eine dritte Qualifikantin durfte nicht antreten und wurde von der Turnerin ersetzt, die als nächstbeste abgeschnitten hatte.

Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Note) und der Ausführung (E-Note), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Hatten zwei Turnerinnen die gleiche Gesamtpunktzahl, gab die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Die Medaillen überreichte Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, belgisches IOC-Mitglied, begleitet von Kim Dong-min, Mitglied des Exekutivkomitees der FIG aus Südkorea.

Titelträger

Ergebnisse

Qualifikation 
Sonntag, 25. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)

Finale 
Sonntag, 1. August 2021, 19:45 Uhr (Ortszeit)

Weblinks 
 Olympic Sports Turnen
 Artistic Gymnastics - Final Results, Ariake Gym Ctr - Uneven Bars - 1 Aug - 19:24 - Official

Einzelnachweise 

Stufenbarren Frauen
Ariake Gymnastics Centre